Bosznia-Hercegovina
Gradina falu Cazin községben, Una-Szanai kantonban
Gradina falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gradina falu Fojnica községben, a Közép-Boszniai kantonban
Gradina falu Gacko községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gradina falu Kalinovik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gradina falu Maglaj községben, a Zenica-doboji kantonban
Gradina falu Prijedor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gradina falu Travnik községben, a Közép-Boszniai kantonban
Gradina falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gradina falu Velika Kladuša községben, Una-Szanai kantonban
Gradina falu Vlasenica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gradina falu Zenica községben, a Zenica-doboji kantonban
Gradina Donja falu Bosanska Dubica községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gornja Gradina falu Bosanska Dubica községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Gradina falu és község Verőce-Drávamente megyében
Gradina falu Šibenik községben, Šibenik-Knin megyében
Gradina falu Vrsar községben, Isztria megyében
Gradina Korenička falu Plitvička Jezera községben, Lika-Zengg megyében

 Montenegró
Gradina falu Cetinje községben
Gradina falu Danilovgrad községben
Gradina falu Pljevlja községben
Gradina falu Žabljak községben